Mnaszeasz több ókori görög költő, író neve.

 Kolophóni Mnaszeasz  (Kr. e. 2. század) ókori görög költő
 Berütoszi Mnaszeasz (Kr. e. 1. század) ókori görög költő
 Mnaszeasz (?) ókori görög költő